Елі Лартер (; нар.1976) — американська акторка та модель.
 Клара Етелінда Лартер (; 1847—1936) — британський ботанік.